Ел Минеро има више значења:

 Ел Минеро (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Минеро (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Минеро, Ел Рефухио (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Минеро (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику